Wikbold ist der Name folgender Personen:

 Wikbold Dobilstein (* 1312; † 1398/1400), 1363–1381/85 Bischof von Kulm
 Wikbold von Lohn  († 1312), Domherr (1292–1310), Domküster (1303–1306) und Dompropst (1307–1310) am St.-Paulus-Dom in Münster sowie Domherr in Köln